Samoilowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Samoilowka (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow

 Samoilowka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Samoilowka (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Samoilowka (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Samoilowka (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod